«No Roots» () — дебютний сингл німецько-канадсько-англійської співачки Еліс Мертон та перший сингл її дебютного мініальбому — No Roots. Сингл вийшов 2 грудня 2016.

Список пісень 
Міжнародне видання
 "No Roots" (радіо-версія) — 3:30
 "No Roots" — 3:55

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2016
Сингли 2016
Пісні Еліс Мертон
Дебютні сингли
Англомовні пісні
Синті-поп-пісні